El Torneo de Parejas Increíbles es una competición realizada por el Consejo Mundial de Lucha Libre en la cual se forman equipos conformados por un luchador rudo y uno técnico.

El torneo fue anunciado el 14 de enero de 2010 y fue dividido en 2 eliminatorias, la primera el 22 de enero y la segunda 29 de enero.

Lista de ganadores

Resultados

2010 
El Torneo Nacional de Parejas Increíbles 2010 fue la primera edición del torneo realizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual se realizó mediante eliminatorias los días 22 y 29 de enero de 2010, teniendo la final el 5 de febrero en la Arena México.

2011 
El Torneo Nacional de Parejas Increíbles 2011 fue la segunda edición del torneo realizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual se realizó mediante eliminatorias los días 11 y 18 de febrero de 2011, teniendo la final el 25 de febrero en la Arena México.

2012 
El Torneo Nacional de Parejas Increíbles 2012 fue la tercera edición del torneo realizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual se realizó mediante eliminatorias los días 17 y 24 de febrero de 2012, teniendo la final el 2 de marzo en la Arena México.

{{Copa de 16 equipos-1 ronda con número
| RD1=Primera ronda
| RD2=Segunda ronda
| RD3=Semifinales
| RD4=Final
| team-width= 20%

| RD1-seed01=
| RD1-team01=Euforia y Guerrero Maya Jr.
| RD1-score01=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=Máscara Dorada y Volador Jr.
| RD1-score02=W| RD1-seed03=
| RD1-team03=La Sombra y Mr. Águila| RD1-score03=W| RD1-seed04=
| RD1-team04=Máximo y Mephisto
| RD1-score04=

| RD1-seed05=
| RD1-team05=Atlantis y Mr. Niebla| RD1-score05=W| RD1-seed06=
| RD1-team06=Kráneo y Brazo de Plata
| RD1-score06=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=Averno y La Máscara| RD1-score07=W| RD1-seed08=
| RD1-team08=Valiente y Olímpico
| RD1-score08=

| RD1-seed09=
| RD1-team09=Black Warrior y Rey Escorpión| RD1-score09=W| RD1-seed10=
| RD1-team10=Pólvora y Stuka Jr.
| RD1-score10=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=Hijo del Fantasma y Misterioso Jr.
| RD1-score11=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=Marco Corleone y Último Guerrero| RD1-score12=W| RD1-seed13=
| RD1-team13=Delta y Ephesto
| RD1-score13=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=Rush y Terrible| RD1-score14=W| RD1-seed15=
| RD1-team15=Ángel de Oro y Psicosis| RD1-score15=W| RD1-seed16=
| RD1-team16=Felino y Rey Bucanero
| RD1-score16=

| RD2-seed01=
| RD2-team01=Máscara Dorada y Volador Jr.
| RD2-score01=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=La Sombra y Mr. Águila| RD2-score02=W| RD2-seed03=
| RD2-team03=Atlantis y Mr. Niebla| RD2-score03=W| RD2-seed04=
| RD2-team04=Averno y La Máscara
| RD2-score04=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=Black Warrior y Rey Escorpión
| RD2-score05=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=Marco Corleone y Último Guerrero| RD2-score06=W| RD2-seed07=
| RD2-team07=Rush y Terrible| RD2-score07=W| RD2-seed08=
| RD2-team08=Ángel de Oro y Psicosis
| RD2-score08=

| RD3-seed01=
| RD3-team01=La Sombra y Mr. Águila
| RD3-score01=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=Atlantis y Mr. Niebla| RD3-score02=W| RD3-seed03=
| RD3-team03=Marco Corleone y Último Guerrero
| RD3-score03=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=Rush y Terrible| RD3-score04=W| RD4-seed01=
| RD4-team01=Atlantis y Mr. Niebla| RD4-score01=W| RD4-seed02=
| RD4-team02=Rush y Terrible
| RD4-score02=
}}

 2013 
El Torneo Nacional de Parejas Increíbles 2013''' es la cuarta edición del torneo realizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual se realiza mediante eliminatorias los días 1 y 8 de marzo de 2013, teniendo la final el 15 de marzo en la Arena México.

2014 
La quinta edición de este torneo se realizó en el 2014 con dos fecha eliminatorias, 7 y 14 de marzo, y la final el 21 de marzo.

2015 

En 2015 se celebra la sexta edición del Torneo de Parejas Increíbles, teniendo las eliminatorias los días 20 y 27 de febrero y la gran final el día 6 de marzo.

2016 
En 2016 se celebró la séptima edición del Torneo de Parejas Increíbles, teniendo las eliminatorias los días 15 y 22 de abril y la gran final el día 29 de abril.

2017 
En 2017 se celebró la octava edición del Torneo de Parejas Increíbles, teniendo las eliminatorias los días 10 y 17 de febrero y la gran final el día 24 de febrero.

2018 
En 2018 se celebró la novena edición del Torneo de Parejas Increíbles, teniendo las eliminatorias los días 2 y 9 de febrero y la gran final el día 23 de febrero.

2019 
En 2019 se celebró la décima edición del Torneo de Parejas Increíbles, teniendo las eliminatorias los días 12 y 19 de abril y la gran final el día 26 de abril.

2020 

En 2020 se celebró la undécima edición del Torneo de Parejas Increíbles, teniendo las eliminatorias los días 14 y 21 de febrero y la gran final el día 28 de febrero.

Véase también

Referencias

Enlaces externos 
Sitio Oficial del CMLL

Torneos del CMLL